Коммевейне () — округ Суринама, расположенный на правом берегу реки Суринам. Административный центр — город Ньив-Амстердам, другой значимый город — Альянс.

Население округа — 24 649 человек (2004), площадь — 2353 км².

История 
Наряду с многочисленными небольшими колониальными укреплениями, в Ньив-Амстердаме расположена крупная крепость, построенная для защиты района в ходе Второй англо-голландской войны.

Достопримечательности 

 Мост Жюля Вейденбоса (частично на территории округа)

Административное деление

Экономика 
Основной доход приносит земледелие, причём первые плантации были основаны ещё первыми голландскими колонистами в 1600-х годах.

Примечания 

Округа Суринама